Dubai Women’s Sevens 2015 – czwarta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Dubai Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się wraz z turniejem męskim w dniach 3–4 grudnia 2015 roku na The Sevens w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2015/2016.

Informacje ogólne 
Rozegrane na mieszczącym pięćdziesiąt tysięcy widzów The Sevens zawody były pierwszym turniejem sezonu 2015/2016 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby 13 listopada 2015 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy zespołów.

Niespodzianką pierwszego dnia były zwycięstwa Fidżi nad Kanadą i Rosji nad Nową Zelandią, te zespoły zwyciężyły też w swoich grupach, w trzeciej niepokonana okazała się zaś Australia. Komplet widzów w drugim dniu obejrzał finałowe zwycięstwo Australijek nad Rosjankami, w meczach o trzecie i piąte miejsce do rozstrzygnięcia potrzebne były dogrywki. Najwięcej punktów w zawodach zdobyła Kanadyjka Magali Harvey, przyłożeń zaś przedstawicielka triumfatorek Ellia Green.

Gościem specjalnym zawodów był Michael Johnson.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 
 Oficjalna strona World Rugby 

World Rugby Women’s Sevens Series (2015/2016)
Dubai Women’s Sevens
2015 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich